

События 
 Полководец, «вали» (правитель) Африки Муса ибн Нусайр, усилив свою армию принявшими ислам берберами, в 707 — 709 гг. завоевал остатки ещё сохранившей независимость Северной Африки и вышел к берегам Атлантического океана.
 43-я императрица Японии Гэммэй, дочь Тэндзи. Правила с 707 по 715 г.

Родились 
 Абдуррахман аль-Аузаи — мусульманский законовед.
 Гао Ши — китайский поэт эпохи империи Тан.
 Чу Гуанси — китайский поэт времен империи Тан.

Скончались 
 Аббон II — епископ Меца.
 Азза аль-Майла — известная певица (кайна) и композитор из Медины.
 Индрехтах мак Дунхадо -король Коннахта.
 Иоанн Марон — маронитский патриарх Антиохии и Сирии.
 Иоанн VII (папа римский).
 Император Момму — 42-й император Японии.
 Хидульф — аббат.

См. также